Serrensi – abitanti di Amparo do Serra
Serrensi – abitanti di Santa Maria da Serra
Serrensi – abitanti di Serra dos Aimorés